Лёгкие крейсера типа «Ява» — тип лёгких крейсеров голландского флота заложенных во время Первой мировой войны и вошедших в строй уже после её окончания. Всего построено 2 единицы: «Ява» (Java), «Суматра» (Sumatra). Третий крейсер, "Целебес" ("Celebes"), должен был строиться на верфи "Maatschappij Fijenoord" в Роттердаме по слегка измененному проекту в качестве флагмана Ост-Индского флота, но в действительности не закладывался, 14.7.1917 его постройка была отменена. Первые лёгкие крейсера Нидерландов. Приняли участие во Второй мировой войне.

История создания 
В 1915 г. голландский парламент принял закон о флоте, который предусматривал постройку двух крейсеров для Ост-Индских колоний.

Конструкция 
«Явa» и «Суматра» были близки по конструкции к германским малым крейсерам Первой мировой войны, от которых в практически неизменном виде унаследовали конструкцию корпуса, но отличались от них усиленным вооружением и большим примерно на четверть водоизмещением. Проект крейсера для службы в Ост-Индии был разработан фирмой «Krupp Germaniawerft» на основе германского малого крейсера «Карлсруэ». По внешнему виду «явы» весьма напоминали корабли типа «Кёнигсберг II» кайзеровского флота, хотя и имели две массивные дымовые трубы вместо трёх на «немцах».

Вооружение 
Главный калибр состоял из десяти 150-мм /50 орудий «Bofors» No.6 с массой бронебойного снаряда 46,7 кг, и максимальной дальностью стрельбы 21 200 м. Четыре орудия в оконечностях
размещались по линейно-возвышенной схеме, остальные шесть — по три вдоль бортов, что давало семиорудийный бортовой залп, а по носу и корме могли вести огонь одновременно четыре орудия.

Служба 

«Ява» — заложен 31 мая 1916 г., спущен 9 августа 1921 г., вошёл в строй 1 мая 1925 г.

«Суматра» — заложен 15 августа 1916 г., спущен 19 декабря 1921 г., вошёл в строй 26 мая 1926 г.

К началу 1930-х годов, морально устарели. Во втором полугодии 1939 года для их замены заложены два крейсера типа «Ээндрахт».

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.

Лёгкие крейсера типа «Ява»